Наря́д:

 Наряд — одежда, костюм.
 Наряд — название артиллерии в Русском войске, после сформирования Петром Великим артиллерийского полка термин вышел из употребления.
 Наряд-допуск — задание на производство работы, оформленное на специальном бланке и определяющее её содержание, место, время начала, окончания и условия выполнения, необходимые меры безопасности, состав работников, ответственных за выполнение.
 Наряд-заказ — одна из форм документа, имеющего значение договора на выполнение работ или оказание услуг. В бухгалтерском учёте — один из первичных документов.
 Суточный наряд, иначе — дежурная служба (в вооружённых силах) — временно (на сутки) комплектуемое вооружённое подразделение (не стоит путать с караулом), группа военнослужащих в воинской части, на корабле и в гарнизоне, ежедневно назначаемые письменным приказом командира (-ов) для поддержания внутреннего порядка, охраны личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов, помещений и имущества воинской части (подразделения), контроля за состоянием дел в подразделениях, а также для выполнения других обязанностей по внутренней службе. Все лица суточного наряда поимённо допускаются к несению службы. Ежедневно в части (гарнизоне) проводится развод суточного наряда. Вся деятельность суточного наряда строго регламентирована, документирована и подлежит письменной отчётности. С целью равномерности распределения нагрузки между военнослужащими в каждом подразделении составляется график нарядов. За несение службы в выходные и праздничные дни военнослужащим по контракту предоставляются дополнительные часы отдыха (отгулы). Дежурная служба существует во всех воинских частях и подразделениях, независимо от их формы или рода деятельности.
  Наряд на работы (в вооружённых силах) — временно скомплектованное невооружённое подразделение, назначаемое приказом командира для выполнения каких либо хозяйственных работ, направленных на поддержание жизнедеятельности воинской части (например, наряд по кухне, разгрузка угля и т.п.).
 Наряд сил — количество личного состава и боевой техники, необходимых для выполнения боевой задачи.

Имена собственные 
 «Наряд» — советский проект системы противоракетной и противокосмической обороны с элементами космического базирования, разрабатывавшийся с конца 1970-х гг.